27 lutego 2022 roku rozegrany został mecz szesnastej edycji Superpucharu Wysp Owczych. Było to spotkanie mistrza kraju, KÍ Klaksvík oraz zdobywcy Pucharu Wysp Owczych 2021, B36 Tórshavn. Drugi raz w swojej historii Superpuchar zdobył KÍ Klaksvík.

Mecz

Składy 

Wyspy Owcze
Rozgrywki piłkarskie na Wyspach Owczych